Motorola 6801 (i Motorola 6803) - mikrokontroler firmy Motorola, zawierającym odmianę procesora Motorola 6800 z wbudowanymi 2 KB pamięci ROM, 128 KB pamięci RAM, szeregowym portem I/O i innymi funkcjami. Został on zaprojektowany dla wbudowanych kontrolerów. 6803 został zastąpiony przez 68HC11, który rozszerzono potem do postaci 16-bitowego modelu 68HC16.

Procesory Motorola